Die Abkürzung QA steht für:

 Katar (Ländercode nach ISO 3166)
 MexicanaClick, mexikanische Regionalfluggesellschaft (IATA-Code)
 Qualifizierender Hauptschulabschluss
 Quality Assurance, Prozess bzw. Maß zur Sicherstellung der Qualität eines Produkts
 Question Answering („Beantworten von Fragen“), eine Form des Information Retrieval
 Die päpstliche Sozialenzyklika: Quadragesimo anno (von Papst Pius XI. im Jahr 1931)

Qa steht für:

 ein babylonisches Hohlmaß

qa steht für:

 .qa, die Top-Level-Domain von Katar

Q-A als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Anhänger

Siehe auch:
 KA
 Qaa

Abkürzung